Му́льда (с  — «корыто», «лоток»). Значения:

В географии 
 Мульда — поверхность снежной равнины или ледника, имеющая вид желобка.
 Мульда — заброшенный посёлок городского типа в республике Коми.
 Мульда — коммуна в Саксонии (Германия).

В геологии 
 Мульда — форма залегания слоёв горных пород в виде чаши или вытянутого, неправильного по форме корытообразного прогиба.
 Мульда — котловина, в которой добывается каменный уголь.

В технике 
 Мульда — часть машины в виде жёлоба, корыта, лотка. В частности так называют желобок для открывания дверцы домашней техники, например холодильника.
 Мульда в металлургии:
 стальная коробка для механизированной загрузки сырья в сталеплавильные (мартеновские, электрические) печи;
 в доменном производстве — форма (изложница) для отливки из жидкого металла слитков на разливочной машине.

В разговорной речи 
 Мульда — мусорное ведро или контейнер.

См. также 
 Мульде

Примечания